Азербайджан принимала участие в 3 летних и 1 зимних юношеских Олимпийских играх с момента их основания в 2010 году.

Медальный зачёт

Медали на летних юношеских играх

Медали на зимних юношеских играх

Ссылки 

 Статистика на sports-reference.com 
 Азербайджан  на сайте Международного олимпийского комитета 
 Национальный Олимпийский комитет Азербайджана